Василий Силин:
 Силин, Василий Михайлович (?—1848) — генерал-майор, герой русско-шведской войны 1808—1809 годов, участник Отечественной войны 1812 года.
 Силин, Василий Никитич (1905—?) — депутат Верховного Совета СССР VI созыва.
 Силин, Василий Николаевич (род. 1918) — советский и российский художник.